Isunngartusoq bezeichnet:
 Isunngartusoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Isunngartusoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland